Краснопути́ловская улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Краснопутиловская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Краснопутиловская улица — улица в станице Упорной Краснодарского края.